Спорти́вный ко́мплекс «Олимпи́йский» —  бывший спортивно-зрелищный объект, одно из крупнейших подобных сооружений в России и Европе (до открытия Paris La Défense Arena в 2017 году — самый большой крытый стадион в Европе). Находился в Мещанском районе Москвы, на Олимпийском проспекте, около станции метро «Проспект Мира». 

В 2019 году здания стадиона и плавательного бассейна были закрыты и снесены.

На 2022 год, стадион полностью снесён, проводится масштабная реконструкция. Строительство нового многофункционального комплекса планируется завершить в 2023-2024 году.

Описание 
Комплекс состоял из двух спортивных сооружений — гигантского овального здания, в котором располагается крытый стадион, а также овального здания с несколькими плавательными бассейнами. Диаметр основной части стадиона составлял 183 метра, цокольной — 224 метра, высота составляла 40 метров, площадь — 33 000 м². Общая площадь всего комплекса 54 887 м². Внешне и по конструкции во многом напоминал снесённый в Санкт-Петербурге СКК «Петербургский», только немного больше по размерам (у СКК диаметры составляли 160 и 193 метра соответственно при той же 40-метровой высоте), что давало возможность размещения 35 тыс. зрителей. Кроме того, при необходимости мог быть создан партер на 10-12 тысяч мест, собранный из раздвижных секций. Архитекторы учли разнообразие использования спортивной арены и разработали систему передвижных блоков по 300 мест каждый.

Все спортивные сооружения комплекса были оснащены полным набором спортивного оборудования и инвентаря для успешного проведения соревнования по 22 видам спорта олимпийской программы.

Для питания зрителей и болельщиков предусматривались кафе «Дельфин» и «Медвежонок», и ресторан «Северный луч».

Каждую зиму рядом с СК «Олимпийский» организовывался бесплатный открытый каток.

Крытый стадион (снесён)
Состав стадиона:
 Основная арена
 Спортивный зал гимнастики (42×24 м)
 Игровой зал командных видов спорта (42×24 м)
 Большой (36×18 м) и малый (100 м²) залы хореографии
 Тренажёрный зал (216 м²)
 Тренировочная ледовая площадка (61×31 м.)
 Восстановительный центр

Крыша-мембрана крытого стадиона толщиной 6 миллиметров укреплялась на наружном железобетонном кольце, которое покоилось на 40-метровых колоннах. Других промежуточных опор у перекрытия не было. Арена стадиона была приспособлена для нескольких типов покрытий. На ней можно было уложить синтетический ковёр, рекортановую беговую дорожку или превратить её в искусственное ледяное поле.

Основная арена трансформировалась в отдельные площадки для одновременного проведения соревнований по разным видам спорта. Так, например, во время Олимпиады в Москве на южной стороне стадиона 17 тыс. зрителей следили за перипетиями баскетбольного турнира, а в северной части 18 тысяч человек наблюдали за боксёрским поединком.

Уникальной особенностью стадиона являлась звуконепроницаемая перегородка высотой в восьмиэтажный дом. Перегородка из 26 панелей собиралась всего два с половиной часа и разделяла арену на две части, позволяя соответственно проводить одновременно сразу два мероприятия.

Плавательный бассейн (снесён)

В составе:
 Тренировочная ванна длиной 50 м (50×25×2,2 м).
 Демонстрационная ванна длиной 50 м (50×25×2,2 м).
 Прыжковая ванна длиной 25 м и глубиной 6 м (25×33×6 м).
 Детская ванна («лягушатник»).
 Обогревочная ванна в прыжковом секторе.
 Сауны, тренировочные и гимнастические залы, зал силовой подготовки, массажные комнаты.

Два пресс-центра (каждый — на 120 посадочных мест), конференц-зал (150 человек), зал заседаний.

История 

Комплекс был возведён на месте стадиона «Буревестник» специально к XXII Олимпийским играм 1980 года в Москве, и с 19 июля 1980 года «Олимпийский» вплоть до открытия парижского Paris La Défense Arena являлся самым большим сооружением такого рода на территории Европы. В разработке проекта спорткомплекса участвовали сразу несколько московских и всесоюзных проектных институтов с большой командой архитекторов и инженеров во главе с руководителем авторского коллектива М. В. Посохиным, Б. И. Тхором и Л. С. Аранаускасом были удостоены Ленинской премии за проект в 1982 году. Начальником строительства был инженер В. И. Надеждин, а основным строителем — коллектив Главмоспромстроя.

Строительство началось осенью 1977 года и было завершено весной 1980 года.

Комплекс является местом проведения тренировок около 20 национальных сборных России по различным видам спорта.
За годы своего существования «Олимпийский» познакомился с самыми разными видами спорта: боксом, баскетболом, спортивной и художественной гимнастикой, волейболом, хоккеем с шайбой и хоккеем с мячом, карате и тхэквондо, бадминтоном, лёгкой атлетикой, биатлоном и т. д.

Начиная с 1982 года «Олимпийский» стал популярной музыкальной площадкой, здесь концертировали сотни отечественных и зарубежных исполнителей от поп-музыки до хэви-металла. Историческое событие случилось в декабре 1987 года, когда западная рок-группа впервые приехала на гастроли в СССР: первопроходцами стали группа «Uriah Heep». За ними последовали «Status Quo», «Pink Floyd», «Black Sabbath», «Nazareth» и другие.

Закрытие 
1 января 2019 стадион спортивного комплекса был закрыт на реконструкцию, которая продлится три года. 
Бассейн закрыт летом этого же года.
3 марта начался снос главной арены; к 25 декабря 2020 здание СК полностью снесено.
Проект реконструкции разработало архитектурное бюро группы компаний «Киевская площадь» совместно с компанией АРА.
После реконструкции там будет торговый центр и концертная площадка на 7—10 тыс. зрителей. По проекту в обновлённом спорткомплексе сохранятся плавательный и прыжковый бассейны, появятся гимнастические залы, теннисные корты, крытый каток, аквапарк, оздоровительно-реабилитационный комплекс, центр экстремального спорта, а также центр выставок и конференций, зоны развлечений и отдыха.

Список значимых событий

Спортивные мероприятия 

 Игры XXII Олимпиады 1980.
 Спартакиады народов СССР в 1983 и 1986 годах.
 Международные соревнования «Дружба-1984».
 Игры доброй воли 1986 года.
 Чемпионаты мира:
 по спортивной гимнастике 1981;
 по скоростным видам подводного плавания 1982;
 по боксу 1989;
 по хоккею с мячом 1989, 2008;
 по кикбоксингу в 1993, 1994, 1995, 1997 и 2001;
 по карате 1997, 2000;
 по плаванию на короткой воде 2002;
 по лёгкой атлетике в помещении 2006.
 по художественной гимнастике 2010;
 по греко-римской, вольной и женской борьбе 2010;
 по фехтованию 2015;
 Молодёжный чемпионат мира по хоккею с мячом 1987, 1988.
 Чемпионаты Европы:
 по спортивной гимнастике 1987;
 по тхэквондо 1993;
 по плаванию 1999;
 по традиционному карате 2002;
 по волейболу 2007.
 Кубок Европейских чемпионов:
 по хоккею с шайбой 1981;
 по хоккею с мячом 1982.
 Первые Всемирные Юношеские Игры (1998 год; плавание, синхронное плавание, волейбол, спортивная гимнастика)
 Международные спортивные юношеские Игры стран СНГ, Балтии и регионов России (2002 год; спортивная гимнастика, волейбол, плавание, синхронное плавание).
 Юношеский Чемпионат Европы по синхронному плаванию 2002 года.
 Международные турниры по теннису — серии ATP и WTA, с 1991 года «Кубок Кремля», «Кубок Дэвиса», «Кубок Федераций среди женских команд».
 Матчи Мировой и Европейской лиги, этапы кубка Европейских Чемпионов по водному поло.
 Международные матчи серии «Гран-при» по волейболу, бадминтону.
 Международные соревнования по прыжкам в воду серии Гран-при «Весенние ласточки».
 Международный футбольный турнир Кубок чемпионов Содружества в 1994, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 и 2010 гг.
 Чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике (2006—2012)
 Чемпионат мира по настольному теннису среди команд 2010.
 Гонка чемпионов, первая крупная биатлонная шоу-гонка в России, аналог Рождественской гонки, проводящийся в Германии: 2011, 2015.
 Чемпионат мира по современному пятиборью 2011
 Смешанные боевые искусства
 Бой Фёдора Емельяненко против американской легенды Джеффа Монсона, 20.11.2011
 Бокс
 Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе между Виталием Кличко и Мануэлем Чарром, 08.09.2012
 Бой между чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO, а также по версии авторитетного журнала The Ring Владимиром Кличко и регулярным чемпионом мира по версии WBA в тяжёлом весе Александром Поветкиным, 05.10.2013

 Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»: 2014, 2015

Музыкальные мероприятия

1982—2004 

 1982, 4-12 ноября — сборные концерты (13-14 ноября — отменены в связи с кончиной Л. Брежнева), среди участников — Алла Пугачёва.
 1983, 8-12 марта — сборные концерты «Дарите женщинам цветы», среди участников — Алла Пугачёва.
 1983, 14-15 мая — сборные концерты «Если в сердце весна», среди участников — Алла Пугачёва.
 1983, 21-27 июня — 8 концертов группы «Space»[5].
 1983, 2-11 декабря — сборные концерты «О времени, о жизни, о любви», среди участников — Алла Пугачёва, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко.
 1984, 24-27 марта — сборные концерты, среди участников — Алла Пугачёва.
 1984, 2-5, 8-12, 15-17 июня — премьера концертной программы «Пришла и говорю» Аллы Пугачёвой (12 концертов).
 1984, 3-5, 7-11 ноября — концертная программа «Пришла и говорю» Аллы Пугачёвой (8 концертов).
 1985, 1-12 мая — сборные концерты, среди участников — Алла Пугачёва.
 1986, 30 мая — сборный благотворительный концерт-акция «Счёт № 904» в помощь жертвам аварии в Чернобыле. Участники: Алла Пугачёва, Владимир Кузьмин, группа «Автограф», группа «Браво», Александр Градский, группа «Круиз»[6].
 1986, концерты в рамках гастролей по СССР группы Ricchi e Poveri.
 1986 — шоу Владимира Преснякова (младшего)
 1987, 1-9 мая — сборные концерты, среди участников — Алла Пугачёва.
 1987, июнь — 2 концерта Адриано Челентано, единственные выступления певца на территории СССР и России.
 1987, 27-30 июля, 1 августа — Billy Joel, в рамках мирового тура «The Bridge».
 1987, 6-8 ноября — сборные концерты, среди участников — Алла Пугачёва.
 1987, 4-8 октября — первые в СССР 5 концертов Томаса Андерса.
 1987, 7-16 декабря — 10 концертов группы «Uriah Heep». Это первые концерты западной рок-группы на территории СССР, на разогреве выступает группа «Земляне».
 1988, 29-31 января — дискотеки Сергея Минаева, среди участников — Алла Пугачёва.
 1988, 17-24 ноября — сборные концерты «Победители», среди участников — Алла Пугачёва.
 1988, 15-18, 21-24, 26-31 августа — первые в СССР 14 концертов группы «Status Quo».
 1988, 11-21 декабря — сборная шоу-программа «Рождественские встречи», режиссёр-постановщик — Алла Пугачёва (11 концертов).
 1989, 15 января — благотворительный концерт с участием группы «Ласковый май».
 1989, 8 марта — Международная программа «Магия женщины» с участием группы «Ласковый май».
 1989, 13 апреля — Первый международный фестиваль «Звуковая дорожка»[10].
 1989, с 28 апреля по 2 мая — 5 концертов группы «Ласковый май».
 1989, 3-4, 6-8 июня — единственные в СССР 6 концертов группы «Pink Floyd» в рамках A Momentary Lapse of Reason Tour (англ.)[11][12][13][14].
 1989, осень — группа «Маленький принц»
 в 1989 году с 3 по 6 сентября с аншлагами впервые в СССР прошёл первый сольный концерт певицы Сандры.
 1989, 3-16 ноября — 13 концертов[15]Дитера Болена с группой «Blue System».
 1989, 19-26 ноября — 11 концертов «Black Sabbath», в рамках «Headless Cross tour». На разогреве группа выступает группа «Girlschool».
 1989, 2-17 декабря — сборная шоу-программа «Рождественские встречи», режиссёр-постановщик — Алла Пугачёва (20 концертов).
 1989—1990, с 28 декабря по 10 января — 14(?) концертов группы «Ласковый май», шоу-ревю «Белые розы — белой зимой»[16].
 1990, 1-6 февраля — 6 концертов группы «Nazareth» (впервые в СССР; по другим сведениям — 1989 год)[17].
 1990, февраль — серия концертов Владимира Преснякова (младшего) с группой «Капитан», программа «Прощание с детством»[18].
 1990, 22-26 февраля — 6 концертов Томаса Андерса[19].
 1990, 2 мая — группа «Дюна», в рамках фестиваля «Звуковая дорожка»[20].
 1990, 5 мая — 2 концерта группы «Кино», в рамках фестиваля «Звуковая дорожка»[21].
 1990, 7-8 мая — премьера концертной программы «Мнe кажется, что я ещё не жил» Валерия Леонтьева, 2 концерта в рамках фестиваля «Звуковая дорожка».
 1990, 11-13 мая — 3 концерта Яна Гиллана (первые выступления солиста группы «Deep Purple» в СССР; возможно, в рамках фестиваля «Звуковая дорожка»)[22][23].
 1990, май — серия концертов Дитера Болена с группой «Blue System».
 1990, 15-18 июня — 4 концерта Патрисии Каас. Первые выступления певицы в СССР, в рамках тура «Scène de vie».
 1990, 9 октября — сборный рок-концерт «Леннон с нами»
 1990, 9-10 ноября — 2 концерта группы «Asia».
 1990, ноябрь — три концерта Дмитрия Маликова.
 1990, 5-25 декабря — сборная шоу-программа «Рождественские встречи», режиссёр-постановщик — Алла Пугачёва (21 концерт).
 1990—1991, с 28 декабря по 10 января — 13 концертов группы «Ласковый май», шоу-ревю «Белые розы — белой зимой».
 1991, февраль — 12 концертов группы «Nazareth».
 1991, март — серия концертов группы «Любэ» с программой «Вся власть — Любэ!»
 1991, май(?) — фестиваль «Звуковая дорожка».
 1991, 1-2 июня — Международный музыкальный фестиваль в рамках акции «Дети Чернобыля — наши дети»; в рамках фестиваля впервые в России выступила C.C. Catch.
 1991, 26-28 ноября — 3 концерта Патрисии Каас, в рамках тура «Scène de vie».
 1991, 29 ноября — сборный рок-концерт, посвящённый годовщине «Телекомпании ВИD»[25].
 1991, 1 декабря — сборный рок-концерт «ВИD — АнтиСПИД. Музыка против СПИДа».
 1991, 6-8, 10-15, 17-22 декабря — сборная шоу-программа «Рождественские встречи», режиссёр-постановщик — Алла Пугачёва (15 концертов).
 1992, 15-16 февраля — фестиваль «Песня года»
 1992, март — совместная программа Игоря Николаева и Наташи Королёвой «Дельфин и Русалка».
 1992 — 7 концертов Олега Газманова с группой «Эскадрон».
 1992, 20-22 ноября — 5 концертов Ирины Аллегровой.
 1992, декабрь — сборная шоу-программа «Рождественские встречи», режиссёр-постановщик — Алла Пугачёва.
 1993, 25 мая — концерт группы «Cannibal Corpse» (впервые в России).
 1993, 2-4 июня — 3 концерта группы «Iron Maiden» (впервые в России), «Fear of the Dark tour».
 1994, 27-28 сентября — 2 концерта Патрисии Каас, в рамках тура «Je te dis vous».
 1994, 1 декабря — сборный рок-концерт «ВИD — АнтиСПИД. Музыка против СПИДа».
 1995, февраль — серия концертов Владимира Преснякова (младшего) с программой «Замок из дождя»[27].
 1995, апрель — 2 концерта Леонида Агутина.
 1995, 2 мая — Roxette, в рамках тура «Crash!Boom!Live!».
 1995, 13 мая — первый фестиваль «Максидром»[28].
 1996, 13 января — East 17, первое выступление в России.
 1996, 25 мая — Кар-мэн, в рамках общенациональной кампании Голосуй или проиграешь[29].
 1996, 13 июня — Билли Джоэл.
 1997, 7-8 марта — 2 концерта Валерия Меладзе.
 1997, 15 апреля — сборный концерт «Сюрприз для Аллы Борисовны».
 1997, 24 мая — очередной фестиваль «Максидром». С этого момента и до 2006 года проводился в СК ежегодно, обычно в 20-х числах мая.
 1997, 22 ноября — Олег Газманов с программой «Эскадрон моих песен шальных».
 1997, 19-21 декабря — сборная шоу-программа «Рождественские встречи», режиссёр-постановщик — Алла Пугачёва (3 концерта).
 1998, 21 февраля — группа Агата Кристи с юбилейной программой «10 лет жизни». Первый в истории «Олимпийского» концерт, на котором зрителям разрешили стоять и танцевать в партере.
 1998, 6-9 марта — шоу Филиппа Киркорова в рамках тура «Лучшее, любимое и только для вас»[33] (4 концерта; по другим данным 5-8 марта).
 1998, 2 июня — Faithless
 1998, 19-20 июня — 2 концерта группы ДДТ, в рамках тура «Мир номер ноль»
 1998, 5 сентября — Depeche Mode, первый концерт в России, The Singles Tour.
 1998, 21 ноября — Deep Purple, тур в поддержку альбома «Abandon»
 1999, 26 февраля — Scooter, первое выступление в России
 1999, 27 февраля — Алиса, юбилейный концерт «15 лет как один день»
 1999, 5 марта — Dio, впервые в Москве
 1999, 1-2 апреля — Kiss, тур в поддержку альбома «Psycho Circus». Концерты были отменены из-за начавшейся войны в Югославии.
 1999, 24 апреля — Стрелки, с программой «Стрелки всех дорог».
 1999, 17 декабря — сборный концерт в поддержку Юрия Лужкова, среди участников — Алла Пугачёва.
 1999, 18 декабря — Машина Времени, концерт в честь 30-летия группы.
 2000, 13 февраля — East 17
 2000, 19 февраля — Чайф, концерт в честь 15-летия группы
 2000, 4-5 марта — 2 концерта Милен Фармер, в рамках «Mylenium Tour». Первые выступления певицы в России.
 2000, 7 марта — сборный концерт звёзд российской эстрады «Для вас, женщины».
 2000, 31 марта — сборный рок-концерт «Чужие песни и немного своих», посвящённый памяти Анатолия Крупнова.
 2000, 1 апреля — Земфира, «Прости меня моя любовь»; первый большой концерт певицы в Москве.
 2000, 13 мая — Любэ, концерт в честь 10-летия группы.
 2000, 1 августа — Alice Cooper, впервые в Москве, в рамках «Brutal Planet tour».
 2000, 9 сентября — презентация саундтрека к фильму Брат 2
 2000, 4 ноября — ДДТ с программой 20:00, посвящённой 20-летию группы
 2000, 17 ноября — фестиваль «КИНОпробы»
 2000, 9 декабря — Машина Времени и Воскресение, совместная программа «50 на двоих».
 2000, 12 декабря[46] — Международный фестиваль «Rap Music»
 2000, 13 декабря — Филипп Киркоров вместе с Лу Бега в программе «Король мамбо».
 2000, 22 декабря — Гарик Сукачёв с программой «от Бригады С до Неприкасаемых»
 2000, 23 декабря — фестиваль шансона «Звёздная пурга»
 2001, 1 февраля — Duran Duran, первый концерт в России, тур в поддержку альбома «Pop Trash».
 2001, 3 февраля — 'Forever Gold - Навеки Золотые!" рок-н-ролл фестиваль, с участием зарубежных групп: "The Glitter Band","Mungo Jerry","Christie",M ickey Finn’s T-Rex", Slade
 2001, 24 февраля — Marilyn Manson, первый концерт в России, в рамках тура «Guns, God and Government».
 2001, 7 марта — фестиваль «Бомба Года», организованный радио Динамит FM[49].
 2001, 18 марта — A-ha
 2001, 3 апреля — Мумий Тролль, «Ртуть Алоэ XXI» (в поддержку альбома Точно Ртуть Алоэ).
 2001, 28 апреля — Чайф, «Время не ждёт»
 2001, 29 мая — Eagles
 2001, 4 июня — Sting
 2001, 31 июля — Mark Knopfler, впервые в Москве.
 2001, 16 сентября — Depeche Mode, Exciter Tour.
 2001, 11 октября — БИ-2 и Сплин — «Феллини-тур», концерт «Финальный кадр».
 2001, 7 ноября — Roxette, в рамках «Room Service Tour».
 2001, 19 декабря — HIM
 2002, 14 февраля — презентация саундтрека к телешоу «Последний герой».
 2002, 7 марта — фестиваль «Бомба Года», организованный радио Динамит FM
 2002, 19 марта — Deep Purple
 2002, 29 мая — Roger Waters
 2002, 28 июня — A-ha
 2002, 12 ноября — Алсу с программой «Solo»[56][57].
 2002, 14 ноября — Роберт Плант, первый концерт в России, с группой Strange Sensation, в поддержку альбома «Dreamland».
 2002, 16 ноября — фестиваль «Да здравствует Шансон!», посвящённый дню рождения Радио Шансон[58], с этого момента и до 2005 года проводился в СК ежегодно, в ноябре.
 2002, 26 декабря — финальный гала-концерт проекта «Фабрика звёзд 1»
 2003, 19 марта — фестиваль «Бомба Года», организованный радио Динамит FM.
 2003, 2 апреля — Сезария Эвора
 2003, 17 мая — HIM, Apocalyptica, Chumbawamba выступили в рамках фестиваля «Максидром».
 2003, 27 апреля — Мумий Тролль, в рамках тура «Меамуры тур».
 2003, 5 июня — Первая церемония вручения «Премии Муз-ТВ», с этого момента и до 2015 года проводился в СК ежегодно, в июне
 2003, 13 июня — финальный гала-концерт проекта «Фабрика звёзд 2»
 2003, 18 июня — Massive Attack, 100th Window tour.
 2003, 20 марта — A-ha, концерт был отменён.
 2003, 17 июля — Bjork, первое выступление в России
 2003, 9 ноября — Robbie Williams
 2003, 12 ноября — ДДТ, концерт «Эй! Ленинград, Петербург, Петроградище!!!»[62]; идея проведения этого концерта возникла после запрещения рок-фестиваля, посвящённого 300-летию Санкт-Петербурга.
 2003, 9 декабря — финальный гала-концерт проекта «Фабрика звёзд 3».
 2003, 18 декабря — Король и Шут
 2004, 29 марта — фестиваль «Бомба Года», организованный радио Динамит FM.
 2004, 11 апреля — БИ-2 и Чайф[64], «Иномарки-тур».
 2004, 16 мая — Первая церемония награждения Национальной Премией «Воины Духа»[65].
 2004, 8 июня — финальный гала-концерт проекта «Фабрика звёзд 4».
 2004, 19 июня — Placebo, Soulmates Never Die tour.
 2004, 6 июля — Pink, первое выступление в России, в рамках Try This Tour
 2004, 15 сентября — Сара Брайтман, первое выступление в России, в рамках «The Harem Tour».
 2004, 21 октября — Deep Purple, тур в поддержку альбома «Bananas».
 2004, 28 ноября — Rammstein в рамках Reise, Reise Tour
 2004, 1 декабря — Мираж, программа «Мираж 18 лет», с участием всех солисток группы
 2004, 8 декабря — Третий Международный Фестиваль Авторадио «Дискотека 80х». С этого момента проводится в СК ежегодно, в декабре.
 2004, 11 декабря — Звери
 2004, 20 декабря — финальный гала-концерт проекта «Фабрика звёзд 5».

2005 

 10 марта — фестиваль «Бум года» радиостанции "Динамит FM";
 30 марта — Билли Джоэл;
 8 мая — гала-концерт, посвящённый 60-летию Победы во Второй Мировой войне;
 20 мая — Franz Ferdinand;
 22 октября — Фил Коллинз, первое выступление в России.

2006 

 29 марта — танцевальный марафон Радио Энергия «ЭНЕРГИЯ MEGA DANCE»
 20 мая — Ricky Martin, первое выступление в России[74]/
 10 июня — The Cardigans, БИ-2 на фестивале «Максидром»[75].
 18 июня — Jamiroquai, Dynamite tour (в рамках фестиваля «Tuborg GreenFest»).
 29 июня — финальный гала-концерт проекта «Фабрика звёзд 6».
 26 июля — Sting, Broken Music Tour tour.
 19 октября — Deep Purple, Rapture of the Deep tour.
 1 ноября — фестиваль «Ээхх, Разгуляй!», посвящённый дню рождения Радио Шансон. Преемник фестиваля «Да здравствует шансон!», с этого момента проводится в СК ежегодно, в ноябре.
 11 ноября — A-ha, Analogue tour.
 16 ноября — Григорий Лепс, презентация альбома «В центре Земли».
 18 ноября — Валерия
 9 декабря — фестиваль «Песня года»[76]
 16 декабря — Arabesque и Secret Service на фестивале «Легенды Ретро FM».

2007 

 1-3 января — фестиваль «Song Of the Year»[77].
 7 марта — Машина времени, презентация альбома «Time Machine».
 27 мая — Ozzy Osbourne, Black Rain tour.
 1 июня — Кристина Агилера, первый общедоступный концерт в России, на церемонии вручения Премии Муз-ТВ.
 6 июня — Linkin Park
 8 июня — Аквариум[78], концерт в честь 35-летия группы.
 20 июня — Андреа Бочелли[79]
 5 июля — Джордж Майкл, первое выступление в России, 25 Live tour.
 12 июля — Aerosmith, World Tour 2007.
 27 сентября — Tokio Hotel, Zimmer 483 Tour.
 17 октября — Beyonce, первое выступление в России, в рамках мирового тура «The Beyoncé Experience».
 12 ноября — сборный концерт участников и победителей премии RAMP-2007[80].
 25 ноября — Энрике Иглесиас, «Insomniac»[81].
 28 ноября — финальный гала-концерт проекта «Фабрика звёзд 7».
 9 декабря — фестиваль «Песня года»[82]
 15 декабря — Ace of Base (первое выступление группы в России) на фестивале «Легенды Ретро FM».

2008 

 7 марта — Чартова дюжина. Top 13, церемония награждения премией от «НАШЕГО радио»[83].
 22 марта — МакSим, в рамках тура «Мой рай».
 23 марта — Rihanna, первый общедоступный концерт в России, в рамках тура «Good Girl Gone Bad».
 1 апреля — Земфира, финальный концерт тура в поддержку альбома Спасибо.
 27 апреля — Mark Knopfler, Kill to Get Crimson tour.
 29 апреля — Pussycat Dolls, концерт был отменён[84].
 21 мая — Backstreet Boys, Unbreakable World Tour 2008.
 24 мая — Kiss, первый концерт в России, Kiss Alive/35 World Tour.
 14 июня — Lenny Kravitz, БИ-2 на фестивале «Максидром»[85].
 16 июня — Kylie Minogue, KylieX2008 tour.
 26 июня — Таркан[86]
 13 июля — Nelly Furtado
 19 августа — Iron Maiden, Somewhere Back in Time World Tour.
 12 сентября — Хуанес[87]
 15-16 сентября — 2 совместных концерта Queen & Paul Rodgers, в рамках The Cosmos Rocks tour.
 24 сентября — ДДТ с программой «Не стреляй», посвящённой Войне в Южной Осетии.
 16 октября — Кристина Агилера, концерт был отменён[88].
 27 октября — Deep Purple, Rapture of the Deep tour.
 5 ноября — Slipknot, первый концерт в России, All Hope Is Gone Tour.
 8 ноября — Didier Marouani на фестивале «Легенды Ретро FM».
 22 ноября — Валерий Меладзе
 30 ноября — Алиса с юбилейной программой «25,35,50», посвящённой 25-летию группы[89].
 1 декабря — Prodigy, концерт был отменён[90].
 3 декабря — The Offspring
 7 декабря — фестиваль «Песня года»
 17 декабря — Nautilus Pompilius, разовое воссоединение группы, посвящённое 25-летию и презентации сборника «Нау Бум»[91].

2009 

 14 февраля — Big Love Show от Love Radio;
 21 февраля — Мельница, презентация альбома «Дикие травы»;
 7 марта — премия "Нашего радио" «Чартова дюжина»;
 12-16 мая — Конкурс песни Евровидение (2009);
 28 июня — Scorpions, The Rasmus, Alice Cooper, Kingdom Come выступили в рамках фестиваля «Монстры Рока».
 1 июля — Милен Фармер, шоу «En Tournee 2009».
 21 июля — Бритни Спирс, впервые в Москве, в рамках мирового турне «The Circus Starring: Britney Spears».
 1 октября — Хулио Иглесиас
 3 октября — Сплин
 4 октября — Ранетки
 7 октября — Элтон Джон, «Red Piano Show».
 4 ноября — фестиваль «Легенды Ретро FM»
 2 ноября — Beyonce, в рамках мирового тура «I Am»[94].
 17 ноября — Агата Кристи с концертом прощального тура «Эпилог».
 20 ноября — Григорий Лепс, презентация альбома «Водопад».
 21 ноября — Гарик Сукачёв, юбилейный концерт «5:0 В мою пользу!».
 22 ноября — A-ha
 6 декабря — фестиваль «Песня года»
 9 декабря — Уитни Хьюстон, в рамках «I Look to You Tour».
 11 декабря — Машина времени, в рамках тура «Сорок лет в роке».
 12 декабря — Кипелов

2010 

 6 февраля — Depeche Mode, в рамках Tour of the Universe.
 13 февраля — Big Love Show от Love Radio
 28 февраля и 1 марта — 2 концерта группы Rammstein, в рамках «LIFAD-Tour».
 5 марта — Ирина Аллегрова, «Грандиозное Праздничное шоу 8 марта».
 7 марта — Чартова дюжина. Top 13, церемония награждения премией от «НАШЕГО радио»[95].
 13 марта — фестиваль «СупердискотЭка 90-х c MTV» организован Радио Рекорд.
 3 апреля — Чайф, в рамках тура «25 лет выдержки».
 9 апреля — Eros Ramazzotti
 24-25 апреля — 2 концерта группы Metallica, в рамках «World Magnetic Tour».
 8 июня — Guns'n'Roses, впервые в Москве, в рамках мирового турне в поддержку альбома «Chinese Democracy».
 3 октября — Limp Bizkit, в рамках «Gold Cobra European Tour».
 7 октября — фестиваль «20 лет без КИНО»
 30 октября — фестиваль «Легенды Ретро FM»
 9 ноября — последний концерт группы A-ha в Москве, в рамках прощального тура «Ending on a High Note».
 27 ноября — Ария совместно с группами Артерия, Кипелов, Маврин, Мастер, в рамках тура «Ария. XXV лет».
 4 декабря — фестиваль «Песня года»
 9 декабря — Мумий Тролль, завершающий концерт тура в поддержку альбома «Редкие земли».
 10 декабря — 30 Seconds to Mars, в рамках «Hurricane Tour».
 11 декабря — концертная версия мюзикла Нотр-Дам де Пари[96]

2011 

 11 февраля — Iron Maiden, в рамках «Final Frontier Tour».
 13 февраля — Big Love Show от Love Radio
 5 марта — Чартова дюжина. Top 13, церемония награждения премией от «НАШЕГО радио».
 6 марта — совместный концерт «Восемь»
 12 марта — Scooter на фестивале «СупердискотЭка 90-х c MTV»[97], организованном Радио Рекорд.
 15 марта — Slayer и Megadeth, в рамках совместного турне «World Carnage Tour».
 23 марта — Deep Purple[98]
 13 апреля — Энрике Иглесиас, «Euphoria».
 16 апреля — весенний концерт «Диско Дача»
 23 апреля — Роджер Уотерс, «The Wall Live».
 29 апреля — Алиса, юбилейный концерт «Шабаш XX лет»[99].
 22 мая — Muse
 24 мая — Shakira
 26 мая — Scorpions, в рамках прощального мирового турне.
 27 мая — The Chemical Brothers, «Further».
 3 июня — премия Муз-ТВ 2011
 13 июня — Sting, в рамках «Symphonicity tour 2011».
 21 июня — System of a Down, впервые в России, в рамках «Reunion Tour».
 29 июня — Slipknot
 24 сентября — Бритни Спирс, в рамках «Femme Fatale Tour».
 9 ноября — ДДТ, премьера программы «Иначе».
 20 ноября — M-1 Global: Федор Емельяненко vs. Джеффри Монсон.
 22 ноября — благотворительный концерт «Нет наркотикам!»[100], организован фондом «Федерация», в рамках предвыборной кампании Путина.
 3 декабря — фестиваль «Песня года»
 11 декабря — Звери, с программой «10 лет в ОЛИМПИЙСКОМ!».
 14 декабря — Пол МакКартни, в рамках «On The Run tour».
 17 декабря — фестиваль «Легенды Ретро FM»

2012 

 10-11 февраля — 2 концерта группы Rammstein, в рамках тура «Made in Germany».
 14 февраля — Big Love Show от Love Radio
 25 февраля — «Top gear live»
 2 марта — концерт в поддержку Михаила Прохорова на Президентских выборах, среди участников — Алла Пугачёва, «Машина времени», Максим Леонидов и Serebro.
 7 марта — Ирина Аллегрова, в рамках прощального турне.
 8 марта — фестиваль «СупердискотЭка 90-х c MTV»
 20 апреля — Ёлка (камерный зал «Север»)
 21 апреля — весенний концерт «Диско Дача»
 3 июля — Queen + Adam Lambert
 20 июля — Джордж Бенсон, Guitar Man Tour. (камерный зал «Север»)
 25 июля — Стинг, Back To Bass Tour.
 7 августа — Madonna, в рамках мирового тура The MDNA Tour
 18 сентября — Placebo
 30 сентября — сборный рок-концерт памяти Виктора Цоя[102].
 25 октября — Nickelback
 28 октября — Deep Purple
 30 октября — «Градусы» (камерный зал «Север»)
 1 декабря — фестиваль «Песня года»
 6 декабря — Алессандро Сафина (камерный зал «Север»)
 8 декабря — сборная шоу-программа «Рождественские встречи», режиссёр-постановщик — Алла Пугачёва.
 12 декабря — Леди Гага, в рамках масштабного мирового тура The Born This Way Ball Tour.
 15 декабря — фестиваль «Легенды Ретро FM»
 18 декабря — Marilyn Manson, в рамках мирового тура Hey, Cruel World….

2013 

 22-27 января — Cirque du Soleil в рамках мирового шоу «Michael Jackson THE IMMORTAL World Tour»
 7 и 8 марта — Лучшие песни из мьюзикла Нотр Дам де Пари
 9 марта — СуперДискотека 90-х
 30 марта — Сергей Лазарев, шоу «ЛАЗАРЕВ.»
 30 апреля — Джастин Бибер, впервые в Москве, в рамках мирового тура «Believe Tour»
 7 июня — Премия Муз Тв 2013
 21 июня — Green Day, впервые в России, в рамках мирового тура «99 Revolutions Tour»
 18 июля — Iron Maiden
 25 сентября — Селена Гомес, впервые в Москве, в рамках мирового тура «STARS DANCE TOUR 2013» (впоследствии выступление было отменено)[103].
 1 ноября — Милен Фармер «Timeless 2013»
 6 ноября — Deep Purple, в рамках Now What?! World Tour
 30 ноября — Алиса, в рамках всероссийского тура, посвящённого 30-летию группы[104].
 7 декабря — фестиваль Песня года.
 14 декабря — фестиваль Легенды Ретро ФМ.

2014 

 7 марта — Depeche Mode, в рамках мирового тура The Delta Machine Tour
 9 марта — Хор Турецкого
 15 марта — Любэ, юбилейный концерт в честь 25-летия группы
 16 марта — 30 Seconds To Mars
 22 марта — Прорыв, VII фестиваль экстремальных видов спорта
 25-26 марта — Top Gear Live, автомобильное шоу
 5 апреля — Гонка Чемпионов, соревнования лучших биатлонистов мира
 19 апреля — Супердискотека 90-х, музыкальный фестиваль
 25 апреля — Disco Дача, музыкальный фестиваль
 17 мая — Джастин Тимберлейк, впервые в России в рамках The 20/20 Experience World Tour
 24 мая — Aerosmith, концерт в рамках мирового турне
 1 июня — Black Sabbath, впервые в России за 25 лет. Группа закончила выступление раньше срока из-за проблем со звуком
 2 июня — Linkin Park, в рамках европейского тура, в поддержку шестого студийного альбома
 6 июня — Премия Муз-ТВ 2014 Эволюция
 27 сентября — Armin Van Buuren, в рамках мирового тура Armin Only Intense
 22 ноября — Игорь Крутой, творческий вечер
 29 ноября — Большая Дискотека 80-х
 6 декабря — Песня Года, музыкальный фестиваль
 13 декабря — Легенды Ретро FM 10 лет
 20 декабря — Сплин, 20 лет группе, премьера двойного альбома «Резонанс»
 27 декабря-11 января — Ледниковый период Live, ледовое арена-шоу
 27 декабря-10 января — Спасти Северное Сияние, представление на воде

2015 

 14 февраля — Big Love Show, музыкальный фестиваль
 27 февраля — Агата Кристи, «ностальгический концерт»
 14 марта — Прорыв, VIII фестиваль экстремальных видов спорта
 20 марта — Thirty Seconds To Mars, в рамках мирового тура, концерт был перенесен на 22 марта
 21 марта — Чайф, юбилейный концерт в честь 30-летия
 28 марта — Do Damage Монстр Мания, шоу огромных грузовиков
 12 апреля — Robbie Williams, концерт в рамках мирового турне «Let me entertain you tour»
 20 апреля — System of a Down
 23 апреля — Баста
 27 мая — Scorpions, юбилейный концерт
 12 июня — Sensation, главное танцевальное событие в мире
 13-19 июля — Чемпионат мира по фехтованию
 27 августа — Metallica, концерт в рамках мирового тура
 29 августа — Linkin Park
 17-25 октября — Банк Москвы Кубок Кремля,XXVI Международный теннисный турнир
 3 ноября — Ирина Аллегрова
 21 ноября — Золотой Граммофон, XX ежегодная церемония
 2 декабря — Nickelback, концерт в рамках мирового турне
 5 декабря — Песня года-2015
 9 декабря — Bring Me The Horizon

 Концерт группы «Кино» 5 мая 1990 года.
 Рок-фестиваль Максидром
 Выступление с зонг-оперой TODD Михаила Горшенёва
 Конкурс песни Евровидение-2009
 Выступление Lady Gaga во время The Born This Way Ball Tour (2012)
 Концерт звёзд эстрады в поддержку кандидатуры Михаила Прохорова
 Премии Муз-ТВ (2003—2014, 2016—2018)
 Sensation 2015 «Wicked Wonderland»
 Sensation 2016 «Welcome to the Pleasuredome»

Собственник и доходы 
С мая 2014 года владельцем 65 % акций спорткомплекса Олимпийский является ЗАО «Нефтегазпрод» (100 % которого принадлежат Варваре Филипповой). Фактическим владельцем до декабря 2015 года являлся Дмитрий Шумков.

27,45 % принадлежит компании "Высшая лига «Траст» (60 % принадлежит Павлу Фуксу, 20 % — Павлу Пожигайло), 8,5 % акций принадлежат менеджменту спорткомплекса.

Выручка за 2013 год составила 1,255 млрд рублей, расходы — 1,216 млрд рублей. Основной доход (450 млн рублей, около 38 % выручки) — от аренды помещений под торговые и офисные площади, на аренде площадей под спортивные секции — 365 млн рублей (29 %). Проведение концертов и спортивных мероприятий принесло 302 млн рублей (24 % в выручки).

В декабре 2017 года компания «Киевская площадь» миллиардеров Года Нисанова и Зараха Илиева приобрела у группы компаний «Альянс», президентом которой является Муса Бажаев, спорткомплекс «Олимпийский».

Генеральный директор 

 Бобровников Эдуард Николаевич (1980—1986)
 Дробинский Виктор Михайлович (1986—1997)
 Чурилин Владимир Михайлович (1998—2011)
 Москалёв Михаил Валериевич (2011—2014)
 Дюмин Артём Геннадьевич (2014—2019)
 Гурецкий Юрий Борисович  2019 - 2021)
 Гечичян Арзу Муктумович (с 2021)

Некоторые факты 
 С начала 1980-х годов на стадионе находилась база Аллы Пугачёвой (позднее — Театр песни Аллы Пугачёвой).
 На момент открытия спорткомплексу «Олимпийский» не было равных в мире. Сейчас в Европе лишь Париж, Манчестер, Лондон, Кёльн и Белград могут похвастать подобными крытыми спортивными аренами.
 Ежегодно в «Олимпийском» проводилось около 250 зрелищных культурных и спортивных мероприятий, которые посещали примерно 3,5 млн человек.
 В СК постоянно функционировали спортивные секции, которые посещали около 6000 человек ежедневно.
 На территории комплекса занимались физкультурно-оздоровительной деятельностью около 50 тысяч москвичей, начиная с детско-юношеских спортивных школ, и заканчивая секциями для людей с теми или иными физическими нарушениями.
 В южной и западной частях здания спорткомплекса, на первых пяти этажах, находился один из крупнейших книжных рынков в России, работавший в первой половине дня.
 На арене спорткомплекса проходили съёмки новеллы о Светлане Хоркиной в исполнении актрисы Кристины Асмус в фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее».
 В здании с плавательными бассейнами в 2012-2017 гг. функционировал музыкальный клуб Алексея Козлова.
 В здании стадиона находилась студия звукозаписи композитора Аркадия Укупника «Олимпик», где записывались многие известные и популярные артисты.

Фильмы 
Кинофильмы, снятые в спорткомплексе:
 «Душа», 1981 г.
 «Пришла и говорю», 1985 г.
 «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее.», 2016 г.

См. также 
 Летние Олимпийские игры 1980
 Перекрытие-оболочка
 Евровидение 2009

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт спорткомплекса «Олимпийский» 

Концертные площадки Москвы
Плавание в СССР
Место проведения Кубка чемпионов Содружества
Олимпийские объекты Москвы
Стадионы Москвы
Спортивные комплексы Москвы
Спортивные сооружения летних Олимпийских игр 1980
Здания и сооружения, утраченные в 2020 году
Построено к Олимпиаде-80